Arpi est une communauté rurale d'Arménie.
 Arpi est une ancienne cité grecque de Grande Grèce (actuelle Italie).

 Claude Arpi (* 1949), écrivain français spécialiste de l'histoire de l'Inde et du Tibet ;